Stanisław Witczak – naukowiec, inżynier
 Stanisław Witczak – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Stanisław Witczak – działacz społeczny, harcerz